Preußenland steht für:
 Preußen (historische Landschaft)
 Jahrbuch Preußenland